Název Doubravický vrch nese více vrcholů:

 Doubravický vrch (Rakovnická pahorkatina) (552 m) – vrchol v Žihelské pahorkatině, severozápadně od České Doubravice v okrese Plzeň-sever
 Doubravický vrch (Plaská pahorkatina) (659 m) – jeden z vrcholů stolové hory Kozelka v Manětínské vrchovině, severně od Doubravicí v okrese Plzeň-sever